

Pessoas
Ramona Trinidad Iglesias-Jordan

Localidades
Ramona (Califórnia)
Ramona (Dakota do Sul)
Ramona (Kansas)
Ramona (Oklahoma)
Ramona (Santa Fé)

Artes e entretenimento
Ramona (telenovela)
Ramona (filme)
Ramona - novela de Helen Hunt Jackson

Desambiguação